XX steht für:
 das spezifisch weibliche Chromosomenpaar x-x, siehe X-Chromosom
 das römische Zahlzeichen für Zwanzig
 Abkürzung für Bi-Exziton
 Kennzeichnung der Division/des Wehrbereichskommandos, siehe Militärische Symbole
 XX (Film), ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2017

XX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen, für künftige Zulassungen freigehalten
 Norwegen: Mosjøen in der Provinz Nordland
 Tschechien: Angehörige des technischen Personals diplomatischer Missionen

xx steht für:
 Zweitchargierter einer Studentenverbindung, siehe Charge (Studentenverbindung) #Chargenzeichen und Klammerung
 Kennzeichnung der Pferderasse Englisches Vollblut in Abstammungspapieren
 The xx, britische Indie-Rock-Band 
 xx (Album), Debütalbum von The xx
 xx (Abkürzung), steht für zwei Küsse, als Abkürzung für xoxo (Küsse and Umarmungen)

Abkürzung